Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1929 го́да  () — 9-й чемпионат Латвии по футболу, третий под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1929
Футбол в Латвии в 1929 году